Věnec může být:

smuteční věnec – pietní předmět užívaný ke vzpomínce na zemřelé osoby
adventní věnec – tradiční adventní ozdoba a křesťanský církevní symbol
věnec (stavebnictví) – vodorovný stavební prvek
věnec (strojařství) – specializovaná strojní součást, kupříkladu ozubený věnec
věnec (zvonařství) – součást zvonu
věnec sonetů – odborný literární pojem
vavřínový věnec – předmět sloužící na oslavu triumfu či vítězství (dnes např. v motoristickém nebo v dostihovém sportu)
 Věnec (hradiště) – pozůstatky pozdně halštatského až časně laténského hradiště na stejnojmenném vrcholu (765 m) v Šumavském podhůří poblíž obce Zálezly 
 DSO Věnec – dobrovolný svazek obcí z okolí výše zmíněného hradiště v okresu Prachatice
v přeneseném významu i jiné objekty připomínající tvarem věnec – kupř. věnec pohraničních hor

jiné významy
přijít o věnec – český frazeologizmus vyjadřující ztrátu panenství u ženy

Související články
věneček